Adeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Natalie Adeberg (* 1993), deutsche Handballspielerin
 Peter Adeberg (* 1968), deutscher Eisschnellläufer
 Sebastian Adeberg (* 1984), deutscher Basketballspieler
 Ulrike Adeberg (* 1970), deutsche Eisschnellläuferin